Az 1931-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Párizsban, Franciaországban rendezték 1931. augusztus 23. és augusztus 30. között, az úszó-Európa-bajnoksággal együtt. A tornát Magyarország nyerte.

Lebonyolítás 
A hét csapat egyetlen csoportot alkotott, amelyben körmérkőzéseket játszottak. A csoport végeredménye lett az Európa-bajnokság végeredménye.

Eredmények

Végeredmény

Jegyzetek

Források 
 
 

F1931
Vizilabdaeuropabajnoksag